Dequede steht für
 Dequede (Familie), deutsche Adelsfamilie aus der Altmark
 Dequede (Osterburg), Ortsteil von Osterburg (Altmark) im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt
 Fernsehturm Dequede, südöstlich des Osterburger Ortsteiles Dequede im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt

Dequede ist der Familienname folgender Personen:
 Else von Dequede (1865–nach 1921), deutsche Schriftstellerin
 Georg Werner von Dequede († 1757), preußischer Major und Generaladjutant von August Wilhelm, des Prinzen von Preußen